Варлаам (Косовський) (бл. 1654 — 5 травня 1721) — український та московитський релігійний діяч. 
 Косовський Віталій Владиславович (*1973) — український футболіст, півзахисник.
 Косовський Віталій Романович (*1962) — протоієрей Української Православної Церкви (МП).
 Косовський Володимир Іванович (1923—2000) — український письменник, громадський та культурний діяч.
 Косовський Каміль (*1987) — польський хокеїст, воротар.
 Косовський Каміль (*1977) — польський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Коссовська-Давиденко Алла (1906–1996) — українська письменниця, громадський і культурний діяч.